Temelli ist der Familienname folgender Personen:

Sezai Temelli (* 1963), türkischer Politiker und Mitbegründer der Halkların Demokratik Partisi (HDP)
Yasmin Temelli, deutsche Romanistin